Kabinett Messmer kann drei Regierungen Frankreichs unter Premierminister Pierre Messmer bezeichnen:
 Kabinett Messmer I, im Amt vom 7. Juli 1972 bis zum 29. März 1973
 Kabinett Messmer II, im Amt vom 6. April 1973 bis zum 28. Februar 1974
 Kabinett Messmer III, im Amt vom 28. Februar bis zum 28. Mai 1974